Il doppio del torneo di tennis Brest Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marius Barnard e Brent Haygarth che hanno battuto in finale Ģirts Dzelde e Bent-Ove Pedersen 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Neil Broad /  Stefan Kruger (semifinali)
 Mark Keil /  Brad Pearce (primo turno)

 Byron Black /  Michiel Schapers (semifinali)
 Vojtěch Flégl /  Olli Rahnasto (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1992